Нако:

 Нако — статистично обумовлена місцевість в окрузі Кочіс, штат Аризона, США
 Нако — містечко в штаті Сонора, Мексика